Ла Корона има више значења:

 Ла Корона, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Корона (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Корона (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Корона (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Корона (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Корона (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Корона (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Корона, Камариљо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Корона (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Корона (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Корона (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику